

Вінгейт — місто, штат Індіана
 Вінгейт — місто, штат Північна Кароліна

Особи
 Пайне Вінгейт